Rosen (Boergas), een plaats in de Bulgaarse oblast Boergas
Rosen (Dobritsj), een plaats in de Bulgaarse oblast Dobritsj
Rosen (Pazardzjik), een plaats in de Bulgaarse oblast Pazardzjik

Rosen (1984), Zweedse film